MBE est un acronyme pouvant signifier :

 Molecular beam epitaxy, nom anglophone de l'épitaxie par jet moléculaire ;
 MBE, l'abréviation de Most Excellent Order of the British Empire, soit en français : membre de l'Ordre de l'Empire britannique (une distinction honorifique).